

Osoby o nazwisku Hudson 
 Jennifer Hudson – amerykańska aktorka i piosenkarka
 Henry Hudson – żeglarz i odkrywca angielski, badacz Arktyki
 Saul "Slash" Hudson – gitarzysta zespołu Guns N’ Roses
 William Hudson – botanik

Geografia

Kanada 
 Hudson – miasto w prowincji Quebec, w regionie Montérégie
 Hudson – kanton w prowincji Ontario, w dystrykcie Timiskaming

USA 
 Hudson – rzeka w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych

Miejscowości w USA:
 Hudson – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Hudson – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Pasco
 Hudson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Hudson – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Hudson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Hudson – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Hudson – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Hudson – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Hudson – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Hudson – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Hudson – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hudson – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hudson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Hudson – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
 Hudson – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Hudson – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Hudson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Angelina
 Hudson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Hudson – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Hudson – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Fremont
Gminy w USA:
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Hudson (ang. Hudson Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Hudson (ang. Hudson Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Hudson (ang. Hudson Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Hudson (ang. Hudson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Hudson (ang. Hudson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hudson (ang. Hudson County) – w stanie New Jersey

Inne 
 Hudson Motor Car Company – dawny amerykański producent samochodów
 Lockheed Hudson – lekki samolot bombowy
 Hudson – program automatyzujący budowę oprogramowania

Zobacz też 
 Hudson Oil – kanadyjskie przedsiębiorstwo petrochemiczne
 Hudson Soft – japońskie przedsiębiorstwo tworzące gry